Е́ткуль — топоним в Челябинской области:
 Еткуль — село, административный центр Еткульского района.
 Еткуль — озеро, омывающее село Еткуль с восточной стороны.